Diego del Pozo, unión del nombre Diego y Del Pozo (apellido), puede hacer referencia a varios artículos en Wikipedia:

 Diego del Pozo (1974), artista visual español,
 Diego Pozo (página de desambiguación):
Diego Pozo (músico), músico español, guitarrista de Los Delinqüentes;
Diego Pozo (futbolista), futbolista argentino;
 Diego García Pozo (1964), político ecuatoriano;

Véase también
 Jesús del Pozo
 Raúl del Pozo
 Paco del Pozo